Vermillion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vermillion Township (Indiana)
 Vermillion Township (Iowa)
 Vermillion Township (Kansas)
 Vermillion Township (Minnesota)
 Vermillion Township (Ohio) im Ashland County
 Vermillion Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Vermilion Township